Marta Ortega puede ser una de las siguientes personas:
 Marta Ortega Gallego, jugadora de pádel.
 Marta Ortega Pérez, empresaria española.